Crustation est un groupe de Trip hop britannique, de la fin des années 90. Le groupe, qui était originaire de Bristol, est depuis dissout.

Biographie
Le groupe voit le jour en 1994 lors de la rencontre de Ian Dark, Stig Manley et Mark Tayler, les trois musiciens commencent alors à composer leurs premiers morceaux influencés par des artistes comme Portishead ou Massive Attack.

Le groupe édite ses premières créations en 1995 sous le label bristolien, "Cup of Tea", et se fait petit à petit un nom sur la scène Trip hop de l'époque. Durant ces premiers enregistrement le groupe fait appel à la chanteuse Bronagh Slevin pour poser sa voix sur certains titres, bien qu'il s'agisse ici plus de parler que de chanter, le groupe réalise vite qu'une voix féminine s'impose et la chanteuse est intégrée au groupe.

C'est ainsi qu'en 1997, le groupe édite son premier album sous le label Jive Records, précédé par leur premier single "Purple". L'album sera encensé par la critique, mais ne jouira pas d'un gros succès commercial. Le groupe continuera une promotion timide de l'album en proposant un second extrait de l'album, la chanson "Flame". Depuis la sortie de cet album et sa promotion le groupe a disparu de la sphère musicale malgré quelques collaborations indépendantes au groupe, plus aucun membre n'est actif à ce jour.

Discographie

Albums

E.P.s

Singles
 1996 : Purple
 1997 : Flame

Groupe de trip hop
Groupe musical de Bristol